NGC 4507 (другие обозначения — ESO 322-29, MCG −7-26-11, TOL 97, DCL 73, IRAS12329-3938, PGC 41960) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Центавр.

Галактика обладает активным ядром и относится к сейфертовским галактикам типа II

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания

Литература 
 

4507
Центавр (созвездие)
Сейфертовские галактики